Крило́в () — російське прізвище.
 Крилов Андрій Альфредович (1977—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крилов Василь Миколайович (1947) — російський науковець, заслужений професор Нижегородського університету.
 Крилов Володимир Улянович (1940) — почесний громадянин Кам'янця-Подільського, заслужений діяч міста.
 Крилов Георгій Васильович (1910—2003) — радянський, російський ботанік-лісівник, один з провідних російських вчених з лісового господарства та ботанічного ресурсознавства.
 Крилов Георгій Васильович (газовик) (1941-) — російський інженер-газовик, академік, керівник ТюменНИИгипрогаз.
 Крилов Іван Андрійович (1769—1844) — російський поет, байкар, перекладач, письменник.
 Крилов Костянтин Олексійович (1910—1992) — український живописець.
 Крилов Микита Андрійович (1992) — український каратист та боєць змішаного стилю.
 Крилов Микола Вікторович (1931 — ?) — радянський футбольний арбітр, суддя всесоюзної категорії.
 Крилов Микола Іванович (1903—1972) — радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу (1962), двічі Герой Радянського Союзу, Головнокомандувач Ракетними військами стратегічного призначення СРСР.
 Крилов Микола Миколайович (1918—1980) — Герой Радянського Союзу.
 Крилов Микола Митрофанович (1879—1955) — український математик, академік АН СРСР (1929).
 Крилов Олександр Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крилов Олександр Миколайович — німецький філософ і соціолог, директор Берлінського Вест-Ост інституту.
 Крилов Олексій Миколайович (1863—1945) — кораблебудівник, спеціаліст у галузі механіки, математик, академік Петербурзької Академії Наук (1916).
 Крилов Павло Іванович (1914—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Крилов Порфирій Микитич (1902—1990) — Герой Соціалістичної Праці.
 Крилова Світлана Анатоліївна (7 квітня 1966, Київ) — український філософ, письменниця, психоаналітик. Доктор філософських наук (2012). Професор (2014). Автор низки книг.
 Крилов Семен Миколайович (1892—1935) — голова Севастопольського міськвиконкому у 1920—1921 роках.
 Крилов Федір Гаврилович (1922—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Крилов Федір Михайлович (1915—1977) — Герой Радянського Союзу.
 Крилов Юрій Дмитрович — заслужений тренер України.
 Крилов Юрій Миколайович (1930—1979) — радянський хокеїст, олімпійський чемпіон.

Див. також 
 Крилова
 Крилів

Російські прізвища